Steam Powered Giraffe (SPG) (Жираф на паровом ходу, Паровой жираф) — музыкальный проект с элементами пантомимы, основанный в Сан-Диего, Калифорния, США в 2008 г. Трое из участников группы имеют сценический образ роботов — музыкальных автоматов. Им помогает «техперсонал» — «Работницы Уолтера» («Walter Workers»). Раньше в шоу участвовали также двое бэк-музыкантов (барабанщик и мультиинструменталист), изображавшие людей-инженеров, которые помогали роботам исполнять музыку и «чинили» их в случаях шуточных «поломок». Музыкальные номера в исполнении «оживших роботов» перемежаются скетчами, забавными диалогами.
У группы есть легенда, объясняющая происхождение персонажей, которая стала плодотворной почвой для творчества поклонников SPG (фанфиков, фан-арта).
За несколько лет своего существования группа успела стать культовой в стимпанковской субкультуре.

Состав 
 Дэвид Майкл Беннетт (играет робота по имени Хребет) — автор песен, вокал, бэк-вокал, гитара, клавишные.
 Изабелла Банни Беннетт (играет робота Кролика) — автор песен, вокал, бэк-вокал, баян, наплечный синтезатор, мелодика, звуковые эффекты.
 Брайан Барбарин (играет робота Зеро) — бас-гитара, вокал, бэк-вокал.
 Стив Негрети — звукоинженер.
Группе также помогают Работницы Уолтера — согласно легенде, специально обученные сотрудницы мифической корпорации «Уолтер Роботикс», принадлежащей наследникам создателя роботов — полковника Питера Уолтера Первого. На данный момент их играют сёстры Челси и Камил Пеньяк (Chelsea Penyak, Camille Penyak). Сёстры с детства занимались балетом, и в связи с этим на выступлениях Steam Powered Giraffe, начиная с 2015 года, их можно увидеть танцующими во время исполнения песни «Turn Back The Clock».

История группы 
Близнецы Беннетты — Дэвид и Изабелла — увлеклись театральным искусством ещё в школьные годы. Позднее, изучая актёрское мастерство в калифорнийском Гроссмонт-колледже, они познакомились с Джонатаном Спрейгом и Эрин Берк, с которыми вместе посещали класс пантомимы. Четверка студентов стала подрабатывать, выступая в сандиегском Парке Бальбоа в образах мимов-роботов. Затем их небольшая команда трансформировалась в музыкальную группу. SPG стали регулярно выступать в таких многолюдных местах, как всемирно знаменитый зоопарк Сан-Диего, их стали приглашать на многочисленные стимпанк-конвенты и фестивали.
В октябре 2009 года группа выпустила свой первый студийный альбом, который так и называется: «Альбом один». В записи альбома активно участвовал выходец из музыкальной семьи, «человек-оркестр» Майкл Рид, который вскоре вошел в состав группы, став в ней первым человеком, не изображающим робота.
В 2011 году группу покинула Эрин Берк (играла робота Апгрейд), в сентябре 2012 — Джонатан Спрейг (играл робота Джона). В октябре 2012 года было объявлено, что Сэм Люк, который на тот момент являлся «человеческим» барабанщиком группы, переквалифицировался в играющего на бас-гитаре и поющего робота Хэтчворта («Дверецкого»).
Место барабанщика занял Мэтт Смит.
В декабре 2011 года, готовясь к выпуску второго студийного альбома, группа выпустила переходный живой альбом «Live at the Globe of Yesterday’s Tomorrow», а в 2012 — музыкальный фильм «The DVD and the Quest for the Eternal Harp of Golden Dreams» («В поисках вечной арфы золотой мечты») и второй студийный альбом «The 2¢ Show» («Шоу за 2 цента»).

В марте 2014 года из-за финансовых и других неурядиц группу покинули Мэтт Смит и Майкл Рид.

В декабре 2016 года Сэмюэл Люк покинул группу, выразив желание заниматься сольной карьерой, а его место занял Брайан Барбарин, старый друг, с которым вместе учились близнецы Беннетты, в образе робота Зеро.

Легенда 
Вымышленная предыстория группы, сочиненная Изабеллой Беннетт и бывшей «Работницей Уолтера» Пэйдж Ло, повествует о создании роботов и нелегкой судьбе, предшествовавшей их музыкальной карьере.
Согласно легенде, в 1896 году полковник Питер Уолтер I соорудил этих роботов, поющих серенады, чтобы завоевать сердце возлюбленной. Другим творением изобретателя был огромный паромеханический жираф, который и подарил название группе. В результате ряда печальных событий музыкальным автоматам пришлось сменить гитары на оружие и отправиться на войну, а затем — вновь адаптироваться к мирной жизни.
На сегодняшний день «роботов» в группе трое:
 Кролик (Rabbit, персонаж Изабеллы Банни Беннетт) — медный робот c фарфоровым покрытием в стиле стимпанк;
 Хребет (The Spine, персонаж Дэвида Майкла Беннетта) — серебристый футуристический робот с позвоночником из титанового сплава;
 Зеро (Zero, персонаж Брайана Барбарина) — робот в стиле свинг с серо-золотистым лицом.

Так как в 2013 году Изабелла Беннетт совершила каминг-аут как трансгендер и в дальнейшем начала гормональную терапию, изменениям подвергся и её персонаж. Изменение внешнего облика робота Кролика отразилось и на его вымышленной истории. Согласно ей, автоматон был изначально запрограммирован девушкой, но полковник Питер А. Уолтер I так и не успел воплотить в жизнь внешнее соответствие робота этой идее из-за развязавшейся войны с соперником. В наши дни, в 2014 году Кролик стала барахлить всё чаще, и потомок Питера Уолтера I — Питер Уолтер VI взялся за её починку. Обнаружив старые чертежи, он принял решение претворить в жизнь идею о роботе-девушке. Так роботесса наконец стала внешне соответствовать своему внутреннему миру.

Другая творческая деятельность участников группы 
 Изабелла Банни Беннетт (которая занимается также и графическим дизайном) является автором комикса с продолжением, героями которого стали персонажи «Steam Powered Giraffe».
 Дэвид Майкл Беннетт — автор ряда песен, не вошедших в репертуар группы «Steam Powered Giraffe». Песня «Fire, fire», выпущенная в виде цифрового сингла, изначально позиционировалась как образец его самостоятельного творчества, но полюбилась слушателям и теперь исполняется группой на концертах. Теперь же данная песня присутствует на четвёртом альбоме группы под названием «The Vice Quadrant», который выполнен с упором на космическую тематику.
 Брайан Барбарин помимо работы в «Steam Powered Giraffe» также является участником группы «The Routine».
 Бывший барабанщик группы Мэтт Смит играет также в «Трио нео-джаза Мэтта Смита», основанном в январе 2013. Группа выпустила альбом «Shorthanded» («В неполном составе»)..
 Бывший бэк-музыкант группы, мультиинструменталист Майкл Филипп Рид вместе с Джонатаном Спрейгом, исполнявшим роль робота Джона, занимается сольным музыкальным творчеством.
 Бывший музыкант группы Сэмюэль Люк — художник, а также занимается сольной музыкальной карьерой.

Интересные факты 
 Видеоролик на песню «Honeybee», вышедший в 2012 году в преддверии релиза второго студийного альбома группы, быстро набрал на YouTube более миллиона просмотров (сейчас их более 10 млн.).
 Однажды группа выпустила настольную игру, в которой использовались карточки с образами их персонажей. В честь релиза их третьего студийного альбома «MK-III» (3 декабря 2013) выпущена подарочная колода игральных карт с изображением роботов, членов группы, персонажей песен.
 В 2016 году группа записала песню «Montana» к компьютерной игре Battleborn, где она является «темой» для одного из игровых персонажей — гигантского, но добродушного пулеметчика по имени Монтана. Она звучит в одной из его «историй», а исполнителями указаны «Монтана и друзья».

Дискография

Альбомы 
 Album One (2009)
 The 2¢ Show (2012)
 MK III (2013)
 The Vice Quadrant (2015)
 Music from SteamWorld Heist (2015) — саундтрек к игре «SteamWorld Heist»
 Quintessential (2016)
1896 (2020)

Концертные альбомы 
 Live at the Globe of Yesterday’s Tomorrow (2011)
 Walter Robotics Expo — 2013 (2014, аудио-диск в дополнение к фильму на DVD и Blu-Ray)

Синглы 
 «On Top of the Universe» (2009)
 «Honeybee» (2011)
 «Diamonds» (Rihanna Cover, 2013)
 «I Love It» (Icona Pop Cover, 2013)
 «Harder, Better, Faster, Stronger» (Daft Punk Cover, 2014)
 «Fancy Shoes» (2014)
 «Cellophane» (Sia Cover, 2015)
 «Montana» (2016) — саундтрек к игре «Battleborn»

Фильмы 
 «The DVD and the Quest for the Eternal Harp of Golden Dreams» (2012)
 «Walter Robotics Expo — 2013» — видеозапись одноимённого уникального шоу, состоявшегося летом 2013 года (фильм вышел в формате комбо-набора DVD + Blu-Ray + CD 7 окт. 2014)''

Награды и достижения

San-Diego A-List (Список «Лучшее в Сан-Диего») 
 2009: Лучшее живое комедийное шоу, 3 место;
 2010: Лучшее живое комедийное шоу, 2 место;
 2011: Лучшее живое комедийное шоу, 2 место и Лучшее семейное развлечение, 4 место;
 2012: Лучшее живое комедийное шоу, 1 место и Лучшее семейное развлечение, 2 место;
 2013: Лучшая местная группа и Лучшее семейное развлечение — 1 место в обеих номинациях.

Примечания

Ссылки 
 
 SPG-комикс 
 Официальный блог группы на Tumblr и личные блоги Дэвида и Изабеллы Беннеттов.

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы из Сан-Диего
Рок-группы США
Рок-группы из Калифорнии
Музыкальные группы с вымышленными сценическими персонажами
Музыка в стиле стимпанк
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
ЛГБТ в музыке
Персонажи-роботы